Волосся Венери – голчастий рутил та інші голчасті включення мінералів у кристалах прозорого кварцу. Інша назва – волосся золоте.

Інше значення терміну - один із видів папоротей.

Література 
 
 Лазаренко Є.К., Винар О.М. Мінералогічний словник, К.: Наукова думка. - 1975. – 774 с.
Мінерали